Сосновая Роща — название нескольких населённых пунктов:
 Сосновая Роща — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Сосновая Роща — посёлок в Абинском районе Краснодарского края.